Kyriakos Papadopoulos ist der Name folgender Personen:

* Kyriakos Papadopoulos (Kapitän) († 2018), griechischer Kapitän und Seenotretter
 Kyriakos Papadopoulos (Fußballspieler) (* 1992), griechischer Fußballspieler